Migeot ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Migeot (1898–1986), belgischer Hürdenläufer und Sprinter
 Martin Migeot (1897–1967), deutscher Politiker 
 René Migeot (* 1881), französischer Autorennfahrer